Quiché of K'iche' heeft de volgende betekenissen:
 Quiché (departement), een departement van Guatemala
 K'iche' (volk), een Mayavolk
 K'iche' (taal), de taal van dat volk